Zilioli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Zilioli (1596–1645), italienischer Historiker, Schriftsteller und Dichter
 Cesare Zilioli (1938–2018), italienischer Kanute
 Italo Zilioli (* 1941), italienischer Radrennfahrer